Fredrik Krogstad – calciatore norvegese
 Jonas Krogstad – calciatore norvegese
 Tore Krogstad – ex calciatore norvegese